Dosch ist der Familienname folgender Personen:

 Dominique Dosch (* 1995), Schweizer Schriftstellerin
 Hans Günter Dosch (* 1936), deutscher Physiker
 Helmut Dosch (* 1955), deutscher Physiker
 Jörn Dosch (* 1967), deutscher Politologe
 Lætitia Dosch (* 1980), französische Schauspielerin
 Leza Dosch (* 1953), Schweizer Kunst- und Architekturhistoriker
 Wolfgang Dosch (* vor 1979), österreichischer Sänger, Schauspieler, Regisseur und Hochschullehrer